Senast uppdaterad 14 december 2008

År 2008 spelades den 16:e säsongen av den japanska proffsligan av J-League och Kashima Antlers stod som segrare när säsongen var över. I botten hamnade Tokyo Verdy tillsammans med Consadole Sapporo vilket ledde till nergradering till den lägre divisionen J2.
J2 vanns av Sanfrecce Hiroshima som då uppgraderades till J1. De fick sällskap av Montedio Yamagata som tog sig upp till högsta division för första gången i klubbens historia.

Ligan bestod av 33 lag, varav 18 var i den högsta divisionen J1 och 15 var i den lägre J2. I J1 spelade varje lag 2 matcher mot varje motståndare, en hemma och en borta. I J2 spelade varje lag 3 matcher mot varje motståndare, en hemma och en borta, den tredje matchen lottades om vilket lags hemmaplan den ska spelas på. Det var ett ojämnt antal lag i J2, så varje omgång fick något av lagen stå över.
Inför säsongen 2008 hade två nya lag kommit till, Roasso Kumamoto och FC Gifu.
Två lag bytte namn inför denna säsong, Tokyo Verdy 1969 blev Tokyo Verdy, och Nagoya Grampus Eight blev Nagoya Grampus.

Sista Matcherna

J1 
Sista omgången ägde rum den 6 december 2008 och spelades så här:

J2 
Sista omgången ägde rum den 6 december 2008 och spelades så här:

Roasso Kumamoto deltog inte i denna omgång.

Tabeller

J1

J2 

S: Antal spelade matcher, V: Vunna matcher, O: Oavgjorda Matcher, F: Förlorade Matcher, GM: Gjorda mål, IM: Insläppta mål, MS: Målskillnad, P: Poäng. Pilarna står för förändringar i tabellen jämfört med omgången innan.

Tabellplaceringen bestäms efter 1. Poäng 2. Målskillnad 3. Antal gjorda mål 4. Inbördes möten.
 Lag markerade med en stjärna är lag som blev uppflyttade respektive nerflyttade förra säsongen.

Färgförklaring

Resultattabell

J1 
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten

J2 
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten

J1/J2 Kvalspel 
Kvalet om att spela i J1 spelas mellan laget placerat på 17:e plats i J1 (Júbilo Iwata) och laget placerat på 3:e plats i J2 (Vegalta Sendai). Kvalet avgörs genom två matcher, en på hemmaplan och en på bortaplan. Regeln för bortamål gäller.

Júbilo Iwata vann totalt med 3-2 och stannar därmed kvar i J1, medan Vegalta Sendai får spela i J2 nästa år igen.

Målskyttar

J1

J2

Anmärkninsvärda Spelarövergångar

Inför säsongen

Under säsongen

Matchtröjor 2008

J1

J2 

2008 i Japan
Fotbollssäsongen 2008
2008
WP:Projekt Japan